Eredivisie (1963/1964) była 8. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna PSV Eindhoven. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC DWS. Tytuł króla strzelców zdobył Frans Geurtsen, który w barwach klubu AFC DWS zdobył 28 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1963 w Holandii
1964 w Holandii